El término Kaiser Chiefs puede referirse a:
Kaizer Chiefs FC, un equipo de fútbol de Johannesburgo, Sudáfrica; o
Kaiser Chiefs, una banda británica de indie rock.